Grenade (Haute-Garonne)
Grenade-sur-l'Adour, Landes

Operatie Grenade was een geallieerde operatie in WOII met als doel de Rijn te bereiken.

Tevens:
Grenade - Engels voor granaat (munitie)
Grenade (single), single van Bruno Mars

Zie ook
Grenada (doorverwijspagina)
Granada (doorverwijspagina)